Franciaország
Saint-Front, település Charente megyében
Saint-Front, település Haute-Loire megyében